

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12
 Bogusławice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Bogusławice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice 
 Bogusławice – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Kowal 
 Bogusławice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Bogusławice – osada w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Bogusławice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Płońsk 
 Bogusławice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Skaryszew 
 Bogusławice – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna 
 Bogusławice – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Sadowie 
 Bogusławice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Mycielin 
 Bogusławice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Babiak
 Bogusławice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów

Inne 
 Bogusławice – nieistniejąca wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim w gminie Pawłów

Zobacz też 
 Bogusławce
 Bogusławice-Kolonia
 Bogusławice-Nowiny
 Gmina Bogusławice
 Gromada Bogusławice
 Stado Ogierów w Bogusławicach